Адамацький, Адамецький — прізвище

 Адамацький Олександр (чернече ім'я Єпифаній; *до 1700 — †10 жовтня 1739, Казань) — український і татарстанський релігійний діяч.
 Кароль Адамецький — польський теоретик менеджменту.